Agostino Verani – pittore italiano
 Giambattista Verani, noto come Jean-Baptiste Vérany – zoologo francese
 Giuseppe Verani – pittore italiano
 Tommaso Verani – archivista italiano